(1922-2016), physicien suédois,
  (1991-), joueur de tennis brésilo-suédois,
 Esa Lindell (1994-), joueur de hockey sur glace finlandais,
 Jessica Lindell-Vikarby (1984-), skieuse alpine suédoise,
 Johan Lindell (1950-), acteur et musicien suédois,
  (1920-1980), peintre et dessinateur suédois,
 Mary Lindell (1895-1986), résistante britannique,
 Nancy Karetak-Lindell (1957-), femme politique canadienne,
 Unni Lindell (1957-), romancière norvégienne.